Бундеслига 1995—1996 — 33-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионом Германии стала «Боруссия» (Дортмунд). Турнир стартовал 11 августа 1995 года, а завершился 18 мая 1996 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: «Боруссия» (Дортмунд) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 6:0 (24-й тур, 23 марта 1996 года)
 Самая крупная гостевая победа: 
 «Юрдинген 05» — «Бавария» —  1:6 (20-й тур, 25 февраля 1996 года)
 «Штутгарт» — «Боруссия» (Дортмунд) —  0:5 (23-й тур, 16 марта 1996 года)
 Самый результативный матч (9 голов): «Боруссия» (Дортмунд) — «Штутгарт» — 6:3 (6-й тур, 16 сентября 1995 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1995/96  

Германия
Германия
1996
Спорт в Германии в 1995 году
Спорт в Германии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996